Гогниев — фамилия; известные носители:
 Гогниев, Иван Егорович (1806—1883) — поэт, переводчик.
 Го́гниев, Спартак Артурович (рожд. 1981) — российский футболист, тренер.